Les 500 miles d'Indianapolis 2021 (en anglais : ) est un événement de l'IndyCar Series se déroulant sur l'Indianapolis Motor Speedway. La course se déroule sur  de circuit, soit .

Sixième course de la saison 2021 d'IndyCar Series, cette édition a lieu le .

Grille de départ 
(R) = Rookie aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Non qualifiés

Classement de la course

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 IndyCar Series 2021

Liens externes 
  de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2021
Sport aux États-Unis en mai 2021
2021 en Indiana